Memphis Belle kan syfta på:

 Memphis Belle (B-17) – ett bombflygplan 
 The Memphis Belle: A Story of a Flying Fortress – en dokumentärfilm från 1944
 Memphis Belle (film) –  en brittisk dramafilm från 1990